Hendrik Jan Heuvelink sr. (1806-1867), Nederlands architect
 Hendrik Jan Heuvelink jr. (1833-1901), Nederlands architect